Эйфория:

 Эйфория (фильм, 2001) — американский фильм, реж. Брэд Армстронг.
 Эйфория (фильм, 2006) — российский фильм, реж. Иван Вырыпаев.
 Эйфория (фильм, 2017) — германо-шведский фильм, реж. Лиза Лангсет.
 Эйфория (фильм, 2018) — итальянский фильм, реж. Валерия Голино.